Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Lindsay Davenport 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Lindsay Davenport (finale)
 Assente
 Justine Henin (secondo turno)

 Martina Hingis (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (semifinali)
 Elena Dement'eva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2002